Die Erste Division 1973/74 war die 71. Spielzeit der höchsten belgischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 31. August 1973 und endete am 5. Mai 1974.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Tabellenletzten spielten in einer Relegationsrunde mit dem Vierten und Fünften der Zweiten Division gegen den Abstieg.

Der URBSFA beschloss die erste Liga auf 18 Vereine zu erhöhen. Der Übergang wurde in drei Phasen vollzogen. 1974/75 musste mit 20 Vereinen gespielt werden, 1975/76 mit 19 Vereinen und 1976/77 mit 18 Vereinen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Tordifferenz

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegationsrunde

Weblinks 
 Tabellen auf belgianfootball.be
 History of Soccer
 Belgiumsoccerhistory

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1973/74